Leo Wolpert ist der Name folgender Personen:

* Leo Wolpert (Geistlicher) (1884–1961), deutscher Geistlicher und Schriftsteller
 Leo Wolpert (Pokerspieler) (* 1982 oder 1983), US-amerikanischer Pokerspieler